Pontus De la Gardie (1520-1585) – protoplasta szwedzkiego rodu De la Gardie, francuski szlachcic i najemnik
 Pontus Jakobsson De la Gardie (1619–1632) – wnuk Pontusa De la Gardie